Lugt ist der Familienname folgender Personen:

 Frans van der Lugt (1938–2014), niederländischer Jesuit
 Frits Lugt (1884–1970), niederländischer Kunsthistoriker